Slovo uran nebo Uran má více významů:
 Uran (planeta) – planeta Sluneční soustavy
 uran (prvek) – chemický prvek
 uranová ruda – obecný termín pro některé horniny obsahující uran
 Úranos (také Uranos či Uranus) – bůh z řecké mytologie (původ jména)
 Tesla 4141A „Urán“ – československý typ televizoru 
 Uran (magnetofon) – značka přenosného československého magnetofonu (jemu podobný byl magnetofon Pluto)
 OD Uran – obchodní dům Uran (později Banco) na náměstí Dr.Edvarda Beneše v České Lípě z roku 1984 od Emila Přikryla
 OD Uran – obchodní dům Uran v Plzeňské ulici v Příbrami

Související články 
 Malý Uran – přírodní památka v okrese Rakovník v České republice
 Malý Uran (řeka) – řeka v Orenburské oblasti v Rusku
 Velký Uran – řeka v Orenburské oblasti v Rusku

Externí odkazy